Breath of Life (qui signifie en anglais « Souffle de vie ») peut faire référence à :

Musique

Groupe 
 The Breath of Life, groupe de rock belge

Album 
 Breath of Life, album de World Saxophone Quartet, 1994
 Breath of Life, album de Magnum, 2002
 Breath of Life, album de Florence and the Machine, 2012

Chanson 
 Breath of Life, chanson d'Erasure, 1991

Cinéma et télévision 
 Breath of Life, court-métrage britannique, 1991